Sagediopsis är ett släkte av lavar. Sagediopsis ingår i familjen Adelococcaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sagediopsis